

Plaatsen in Canada 
 Hermitage-Sandyville, een gemeente in Newfoundland en Labrador
 Dawson's Cove, een plaats in die gemeente die historisch Sandyville noemde

Plaatsen in de Verenigde Staten 
 Sandyville (Iowa)
 Sandyville (Ohio)
 Sandyville (West Virginia)